Шкляр (в переводе с  или  — «стекольщик») — польская и белорусская фамилия. Распространена на Западной Украине, в Белоруссии и в Польше.

Известные носители:
 Шкляр, Анатолий Николаевич (род. 1954) — поэт.
 Шкляр, Василий Николаевич (род. 1951) — украинский писатель, лауреат Шевченковской премии 2011 года.
 Шкляр, Евгений Львович (1894—1941) — поэт.
 Шкляр, Николай Григорьевич (1878—1952) — русский, советский писатель.
 Шкляр, Сергей Сергеевич (род. 1942) — советский футболист.
 Шкляр, Тимофей Иванович (1906—1983) — директор Кузнецкого металлургического комбината.
 Шкляр, Юрий Аркадьевич (1955—2006) — оперный певец (бас).

См. также 
 Скляр
 Кляр